Herramélluri är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Herramélluri ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Herramélluri är platt österut, men västerut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Herramélluri. Runt Herramélluri är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Haro,  km nordost om Herramélluri. Trakten runt Herramélluri består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i La Rioja, Spanien